Мануэ́ль Фри́дрих (; 13 сентября 1979, Бад-Кройцнах, Рейнланд-Пфальц, ФРГ) — немецкий футболист, защитник.

Клубная карьера 
Первый профессиональный контракт подписал летом 1999 года с «Майнцем». Дебютировал за клуб, который тогда принимал участие во второй Бундеслиге, 26 февраля 2000 года в домашнем поединке против «Энерги». В своём первом сезоне провёл всего пять матчей, но в последующих двух был всегда игроком основного состава. Всего за 3 сезона в «Майнце» сыграл 63 игры и забил 8 мячей.

Летом 2002 года Мануэль подписал контракт с клубом Бундеслиги — с бременским «Вердером». Но за два сезона, Мануэль сыграл всего лишь один матч — 23 августа 2003 года против «Шальке 04». Также в том сезоне он сыграл 13 матчей за вторую команду «Вердера».

В январе 2004 года Мануэль вернулся в «Майнц» и сыграл 17 матчей во второй бундеслиге того сезона. По его итогам «Майнц» занял третье место и вышел в Бундеслигу. В следующих двух сезонах бундеслиги Фридрих сыграл 67 матчей из 68, забив в общей сложности 4 мяча.

С 2007 года по 2013 года выступал за леверкузенский «Байер». После окончания контракта поддерживал форму с «Рот-Вайссом». 20 ноября 2013 года подписал контракт до конца сезона с дортмундской «Боруссией». Фридрих хорошо знаком главному тренеру дортмундского клуба Юргену Клоппу по совместной работе в «Майнце» и тот вынужденно пригласил его в связи с травмами основных защитников команды.

В апреле 2014 года завершил карьеру игрока, но летом того же года решил возобновить карьеру и подписал контракт с индийским клубом «Мумбаи Сити».

Карьера в сборной 
В марте 2006 года был призван в сборную для товарищеского матча против команды США. Это был первый вызов в сборную игрока «Майнца», однако участие в матче Мануэль не принял. Также он не вошёл в список тех, кто был в заявке сборной на Чемпионате мира 2006 года. 16 августа 2006 года Мануэль дебютировал в сборной в матче против Швеции.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на leverkusen.com
 Профиль на fussballdaten.de
 
 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Вердер»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Боруссия» Дортмунд
Игроки ФК «Мумбаи Сити»